Patronyme de Thomas Pope :

 Thomas Pope (homme politique anglais) (1507-1559), membre du Parlement, membre du Conseil privé et fondateur du Trinity Collège d'Oxford ;
 Thomas Pope ( comte de Downe) (1622-1660), aristocrate et royaliste anglais ;
  Thomas Pope (architecte)  (17?-18?), dates de naissance et de décès inconnues. Il se fait connaître entre 1807 et 1817. Architecte, ingénieur et jardinier paysagiste américain ;
 Thomas Pope (homme politique canadien) (1825-1863), avocat et échevin de la ville de Québec.